Villa Martello si trova a Fiesole, in via Benedetto da Maiano nella frazione di Maiano.

Storia e descrizione
La villa è poco più di una casa colonica, per quanto tipica e inserita felicemente nel paesaggio. La parte più interessante del complesso è piuttosto il giardino progettato da Pietro Porcinai nel 1972-1974, che con un sapiente intervento ambientale, ha amalgamato podere e giardino, restaurando l'oliveto, impiantando un frutteto, un vigneto e restaurando antichi elementi del paesaggio agricolo, quali i muretti di contenimento, le pavimentazioni antiche e i viottoli poderali. 

Vicino alla villa sono stati creati l'aia in cotto e pietra, con erbacee perenni, una pegola di vite, un gruppo di lecci potati e uno di piante aromatiche. Gli elementi architettonici, quali il garage e la piscina, sono stati inseriti in modo da fondersi nel verde, con tutti gli impianti tecnici (come quelli per il funzionamento della piscina) occultati alla vista con scarpate ricoperte di Teucrium fructans, lavanda e santoline dalle sfumature argentee, che si raccordano col colore degli ulivi. 

Per le siepi, la preferenza è andata alle specie autoctone: corbezzolo, alloro, viburno, alaterno. Per le alberature si sono scelti querce, olivi, cipressi e alberi da frutto della tradizione contadina, quali giuggioli e nespoli.

Fuori dal portone di ingresso del giardino sono state create composizioni verdi con cipressi e roseti. In occasione dei restauro è stato creato un nuovo accesso carrabile nella viottola laterale.

Bibliografia
Ines Romitti e Mariella Zoppi, Guida ai giardini di Fiesole, Alinea Editrice, Firenze 2000 ISBN 88-8125-418-2

Martello